Inia amazońska (Inia geoffrensis) – gatunek ssaka z rodziny iniowatych (Iniidae) 
 Inia araguaiaensis – gatunek ssaka z rodziny iniowatych (Iniidae)
 Inia (rodzaj)
 Iniowate (Inidae)

oraz:

 Inia – rzeka w Rosji, dopływ Obu 
 Inia – wieś w Republice Cypryjskiej